OGL est une abréviation, un sigle ou un code qui peut désigner :
 Open Game License, une licence américaine pour un système de jeu de rôle, connu en français sous le nom Licence ludique libre ;
 Open Government Licence, la licence rédigée par le gouvernement britannique pour ses données publiques ;
 Open Gaming License ;
 OpenGL, une API de programmation graphique ;
 L'.